

Patronymie
Marsden peut faire référence à :
 Bernie Marsden (1951-), musicien britannique,
 Brian G. Marsden (1937-2010), astronome américain,
 Ernest Marsden (1889-1970), physicien néo-zélandais,
 Médaille Marsden, distinction scientifique néo-zélandaise,
 Gerry Marsden (1942-2021), musicien et homme de télévision anglais,
 Jason Marsden (1975-), acteur américain,
 James Marsden (1973-), acteur américain,
 Jerrold Eldon Marsden (1942-2010), mathématicien canadien,
 John Marsden (1950-), écrivain australien,
 Matthew Marsden (1973-), acteur britannique,
 Pam Marsden (?-), productrice de cinéma américaine
 Rachel Marsden (1974-), chroniqueuse politique canadienne,
 Roy Marsden (1941-), acteur britannique,
 Samuel Marsden (1765-1838), missionnaire britannique,
 Samuel Marsden Brookes (1816-1892), peintre américain,
 Simon Marsden (1948-), photographe et auteur anglais,
 William Marsden (orientaliste) (1754-1836), orientaliste et botaniste britannique,
 William Marsden (médecin) (1796-1867), médecin britannique, fondateur de deux hôpitaux.

Toponymie

 Marsden, une banlieue de Logan City dans l'État du Queensland,

 Marsden, un village du Yorkshire de l'Ouest,
 Royal Marsden, hôpital de Londres, spécialisé dans le traitement de cancers, fondé par William Marsden.

Patronyme anglais